Weisz ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Weisz (* 1953), französischer Basketballtrainer
 Árpád Weisz (1896–1944), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Burkhard Mast-Weisz (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Erik Weisz, Geburtsname von Harry Houdini (1874–1926), US-amerikanischer Zauberkünstler österreichisch-ungarischer Herkunft
 Franz Weisz (1893–1944), ungarisch-niederländischer Pianist und Komponist
 Franziska Weisz (* 1980), österreichische Schauspielerin
 Geza L. Weisz (1904–1944), deutscher Kabarettist und Schauspieler
 Hans Weisz (1903–1982), rumäniendeutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Helga Weisz (* 1961), österreichische Industrieökologin und Klimawissenschaftlerin
 Josef Weisz (1894–1969), deutscher Holzschneider und Buchillustrator

 Martin Weisz (* 1966), deutscher Video- und Filmregisseur
 Nina Weisz (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Paloma Varga Weisz (* 1966), deutsche Bildhauerin und Zeichnerin
 Paul B. Weisz (1919–2012), US-amerikanischer Chemiker
 Rachel Weisz (* 1970), britische Schauspielerin

 Robert Weisz (1910–1987), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Sinta Weisz (* 1980), deutsche Schauspielerin und Model
 Victor Weisz (1913–1966), deutsch-britischer Maler und Karikaturist
 Zoni Weisz (* 1937), niederländischer Sinto, Überlebender des Holocaust und Florist

Siehe auch:

 Weisz-Prater-Kriterium, Kriteriengleichung der Technischen Chemie
 Weiss
 Weiß (Begriffsklärung)
 Weis
 Weihs